Moritz Ludwig von Nassau-LaLecq ist der Name folgender Personen:
* Moritz Ludwig I. von Nassau-LaLecq (1631–1683), Herr von Lek und Beverweerd
 Moritz Ludwig II. von Nassau-LaLecq (1670–1740), Herr von Lek und Beverweerd